Veronika Kapšaj e Agnes Szatmari erano le detentrici del titolo, ma Szatmari quest'anno non ha partecipato. Kapšaj ha fatto coppia con Julia Cohen, ma ha perso nel 1º turno contro Tatia Mikadze e Sofia Shapatava.

Il doppio del torneo di tennis Telavi Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Mihaela Buzărnescu che hanno battuto in finale Ekaterine Gorgodze e Anastasia Grymalska, 1–6, 6–1, [10–3].

Teste di serie

 Elena Bogdan /  Mihaela Buzărnescu (campionesse)
 Ioana Raluca Olaru /  Lesja Curenko (quarti di finale)

 Julia Cohen /  Veronika Kapšaj (primo turno) 
 Iryna Burjačok /  Réka-Luca Jani (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Telavi Open 2011